

Cinema 
The Adventurer – film del 1915 diretto da Donald MacDonald
 The Adventurer – titolo originale del film muto L'evaso del 1917
The Adventurer – film del 1917 diretto da Alice Guy
 The Adventurer – film del 1920 diretto da J. Gordon Edwards
 The Adventurer – film del 1928 diretto da Viktor Tourjansky e, non accreditato, W. S. Van Dyke
 The Adventurer - Il mistero dello scrigno di Mida - film del 2013 diretto da Jonathan Newman

Editoria 
 The Adventurer – bisettimanale edito nella Londra del XVIII secolo

Letteratura 
 The Adventurer – titolo dell'edizione in lingua inglese del romanzo L'avventuriero di Mika Waltari

Musica 
 The Adventurer – album di Clifford Jordan del 1978

Televisione 
 The Adventurer (1972-1973) – serie televisiva britannica
 The Adventurer's (1980) – serie televisiva di Hong Kong

Pagine correlate 
 The Adventurers
 L'avventuriero
 L'avventuriera
 L'aventurier